LFGB hat folgende Bedeutungen:

 ein deutsches Gesetz, siehe Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
 ein französischer Flugplatz, siehe Flugplatz Mülhausen-Habsheim

Abkürzung